Reed est un mot anglais qui signifie roseau.

Patronyme

A-C 
 Alan Reed (1907-1977), acteur américain ;
 Andre Reed (1964-), joueur américain de football américain ;
 Anthony Reed (1971-), joueur américain de basket-ball ;
 Arthur Reed (18?-19?),  directeur de la photographie américain ;
 Bertie Reed (1943-2006), skipper sud-africain ;
 Brett Reed (1972-), batteur américain ;
 Bruce Reed (1962-), mathématicien et informaticien canadien ;
 Carol Reed (1906-1976), réalisateur, producteur et scénariste britannique ;
 Carolyn E. Reed (1950-), chirurgienne thoracique américaine ;
 Cathy Reed (1987-), patineuse artistique japonaise ;
 Chad Reed (1982-), pilote australien de motocross et de supercross ;
  ;
 Chester Albert Reed (1876-1912), ornithologue américain ;
  ;
 Crystal Reed (1985-), actrice américaine ;

D-G 
 Dan Reed (1964-), réalisateur britannique ;
 Dan Reed (1963-), chanteur américain du groupe funk rock Dan Reed Network de 1984 à 1993 ;
 Dean Reed (1938-1986), chanteur, musicien et acteur américain ;
 Dizzy Reed (1963-), claviériste du groupe de hard rock Guns N' Roses depuis 1990 ;
 Donald Reed (1901-1974), acteur mexicain ;
 Donna Reed (1921-1986), actrice américaine ;
 Dorothy Reed (1874-1964), pédiatre américaine ;
 Douglas Reed (1895-1976), journaliste et essayiste britannique ;
 Ed Reed (1978-), joueur américain de football américain ;
 Florence Reed (1883-1967), actrice de théâtre et de cinéma américaine ;
 George Reed (1866-1952), acteur américain ;

H-I 
 Hannah Reed (1953-), femme de lettres américaine, auteure de roman policier ;
 Harrison Reed (1988-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Harrison Reed (1995-), footballeur anglais ;
 Herb Reed (1928-2012), chanteur américain (The Platters) ;
 Herbert Langford Reed (1889-1954), acteur, scénariste et réalisateur britannique ;
 Irving S. Reed (1923-2012), mathématicien et ingénieur américain, co-inventeur du Code de Reed-Solomon et du Code de Reed-Müller ;
 Ishmael Reed (1938-), écrivain américain ;
 Ivy Kellerman Reed (1877-1968), linguiste américaine ;

J 
 Jack Reed (1949-), homme politique américain, membre du Parti démocrate et sénateur au Congrès des États-Unis ;
  (né en 1973), homme politique britannique, membre du Parti travailliste.
 Jamie Reed (1987-), footballeur gallois ;
 Janie Takeda Reed (1993-), joueuse américaine de softball ;
 Jean Joseph Édouard Reed (1739-1819), général français ;
 Jerry Reed (1937-2008), acteur, compositeur, producteur et réalisateur américain ;
 Jimmy Reed (1925-1976), chanteur, guitariste et harmoniciste de blues et rhythm and blues américain ; 
 Joel M. Reed (1933-2020), réalisateur américain ;
  ;
 John Silas Reed (1887-1920), journaliste, activiste et communiste américain, célèbre pour son livre sur la Révolution d'octobre ;
 Joseph Reed (1823-1890), architecte britannique actif à Malbourne ;
 Justin Reed (1982-2017), joueur américain de basket-ball ;

K-O 
 Kasim Reed (1969-), homme politique américain ;
 Walter Reed (1970-), rappeur américain, membre du Wu-Tang Clan sous le pseudo de Killah Priest ;
 Kira Reed (1971-), actrice américaine ;
 Kit Reed (1932-2017), autrice américaine de science-fiction ;
 Les Reed (1935-2019), compositeur et acteur britannique ;
 Lou Reed (1942-2013), musicien américain qui a commencé sa carrière avec le groupe The Velvet Underground ;
 Lucie Reed (1975-), triathlète tchèque ;
 Luther Reed (1888-1961), scénariste et réalisateur américain ;
 Margaret Reed Lewis (1881-1970), biologiste cellulaire et embryologiste américaine ;
 Matthew Reed (1975-), triathlète américain ;
  (né en 1942), mathématicien américain ;
 Oliver Reed (1938-1999), acteur britannique ;

P-Z 
 Pam Reed (1961-), coureuse d'ultra-trail américaine ;
 Pamela Reed (1949-), actrice américaine ;
 Peyton Reed (1964-), réalisateur, acteur, scénariste et producteur américain ;
 Phillip Reed (1908-1996), acteur américain ;
  ;
 Roland Reed (1864-1934), photographe américain ;
 Shane Reed (1973-2022), triathlète néo-zélandais ;
  ;
 Talbot Baines Reed (1852-1893), écrivain anglais ;
 Theresa Reed, dite « Darklady », chroniqueuse érotique américaine ;
 Tom Reed (1901-1961), scénariste, acteur, producteur et réalisateur américain ;
 Tracy Reed (1949-), actrice américaine ;
  ;
 Willie Reed (1990-), joueur américain de basket-ball ;
 Willis Reed (1942-), basketteur américain qui a joué aux New York Knicks durant toute sa carrière.

Pseudonyme 

 Bronson Reed, pseudonyme de Jermaine Haley (1988-), catcheur samoan-australien.
 Jessie Reed (1897-1940), showgirl américaine

Personnages de fiction 

 Malcolm Reed, personnage appartenant à l'univers de fiction de Star Trek.
 Jack Reed, personnage de fiction incarné par Brian Dennehy dans une série de téléfilms commençant par Deadly Matrimony en 1992.

Toponyme 

 Reed, localité de l'Arkansas ;
 Reed, localité du Maine ;
 Reed, localité de l'Oklahoma ;
 Reed, rivière d'Alaska, dans le borough de Northwest Arctic, affluent de la rivière Kobuk ;
 Reed, village du Royaume-Uni.

Titres 

 Les Sœurs Reed (Sisters), série télévisée américaine.

Entreprises 
 Reed Elsevier, groupe international d'édition professionnelle

Autres 
 Interrupteur reed, sorte d'interrupteur magnétique
 Code de Reed-Müller, code correcteur informatique
 code de Reed-Solomon, code correcteur informatique

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais